Washi (papier), een papiersoort oorspronkelijk uit Japan
 Washi (tropische storm), een tropische cycloon die de Filipijnen in 2011 trof

Plaatsen 
 Washi (Osmanabad), een dorp in de Indiase deelstaat Maharashtra
 Washi Dam, een stuwdam in de Japanse prefectuur Fukui
 Washi Tahsil, een district in de Indiase deelstaat Maharashtra
 9063 Washi, een hoofdgordel-planetoïde

Zie ook 
 Vashi (doorverwijspagina)
 Washim (doorverwijspagina)